Национальным гимном Швейцарии является «Швейцарский псалом» (, , , ).

История гимна 

История гимна начинается в 1841, когда Альберих Цвиссиг (, 1808—1854), священник и композитор из Ури, получил письмо от Леонарда Видмера (, 1809—1867), музыканта, журналиста и поэта из Цюриха. В письмо был вложен текст патриотической поэмы, написанной Видмером, которую он хотел положить на музыку. Для нового текста Цвиссиг решил приспособить музыку написанного им в 1835 латинского церковного гимна «Diligam te Domine». 22 ноября 1841 года новая песня (получившая позднее название «Швейцарский псалом») впервые была исполнена перед жителями Цуга.

С тех пор псалом часто исполнялся во время разнообразных патриотических событий, но швейцарский Федеральный совет неоднократно отказывался признать Швейцарский псалом в качестве национального гимна (утверждая, что граждане сами должны решать, что использовать в качестве национального гимна).

«Rufst du, mein Vaterland» 
В 1961 Швейцарский псалом предварительно заменил «» (на французском: «O Monts indépendants»; на итальянском: «Ci chiami o patria»; на ретороманском: «E clomas, tger paeis»), гимн Иоганна Рудольфа Висса (, 1743—1818), на мелодию «Боже храни Королеву» (факт схожести с гимном Великобритании спровоцировал несколько дипломатических инцидентов). Наконец, после серии многочисленных референдумов и голосований в швейцарских кантонах 1 апреля 1981 песня Цвиссига-Видмера («Trittst im Morgenrot daher») была официально утверждена в качестве национального гимна Швейцарии.

Авторы текстов перевода 
Немецкий текст Леонарда Видмера (1809—1867) был переведён на все официальные языки Швейцарии. На французский язык перевод сделал Шарль Шателанат (1833—1907), на итальянский — Камилло Вальсанджакомо (1898—1978). Также существуют две ретороманские версии перевода. Ладинский текст — Гион Антони Бюллер (1825—1897). Сюрсильванский — Альфонс Тюор (1871—1904).

Текст

Ссылки 
 Музыка гимна (без слов)
 Оригинальный текст и MP3 версии гимна на официальных языках Швейцарии

Швейцария
Государственные символы Швейцарии
Песни 1981 года